Amerikai Egyesült Államok
Halifax (Észak-Karolina)
Halifax megye (Észak-Karolina)
Halifax (Kentucky)
Halifax (Massachusetts)
Halifax (Missouri)
Halifax (Pennsylvania)
Halifax Township, Dauphin megye, Pennsylvania
Halifax (Vermont)
Halifax (Virginia)
Halifax megye (Virginia)
 Egyesült Királyság
Halifax város Angliában
 Kanada
Halifax város Kanadában
lásd még
Handley Page Halifax, négymotoros nehézbombázó repülőgép